Thunderstruck kan henvise til flere artikler:

 Thunderstruck (sang) – den første sang på The Razors Edge (et album fra AC/DC fra 1990
 Thunderstruck (film) – en film fra 2004 med Stephen Curry, Damon Gameau, Ryan Johnson, Callan Mulvey og Sam Worthington.